Kvalen ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Mandt Kvalen (1899–1987), norwegisch-kanadischer Schauspieler, siehe John Qualen
 Jonas Kvalen (* 1992), norwegischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Qualen
 Kvale